Lev Zilber (1894-1966), virologue soviétique
Maurice Zilber (1920-2008), entraîneur français de chevaux de courses
Joseph A. Zilber (1923-2009), mathématicien américain
Boris Zilber (née en 1949), mathématicien britannique d'origine russe
Irina Zilber (née en 1983), gymnaste rythmique russe

Voir aussi 
 
Patronyme anglais